Scratch (englisch für „Kratzer, Schramme“) steht für:

 Scratch (Bahnradsport), Disziplin im Bahnradsport
 Scratch (Computer), separater Speicherbereich für temporäre Dateien
 Scratch (Programmiersprache), erziehungsorientierte visuelle Entwicklungsumgebung
 Scratch, Zusatzname zum Musikalbum Peter Gabriel (Album 1978)

 Scratchen oder Scratching, händisches Bewegen einer Schallplatte durch einen DJ
 Scratching (Graffiti), Zerkratzen von Fensterscheiben im öffentlichen Raum
 Scratchen, Variante des Modellbaus ohne Modellbausätze, siehe Scratch building
 Scratch-Golfer, im Golfsport das Handicap 0, siehe Handicap (Golf)

Spitznamen:
 Scratch (Musiker) (* ?), US-amerikanischer Hip-Hop-Musiker
 Lee Perry (1936–2021), jamaikanischer Musikproduzent und Musiker

Siehe auch: